Jaako est un prénom finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1942), diplomate finlandais
 (1839-1899), homme politique finlandais
Jaakko Friman (1904-1987), patineur de vitesse finlandais
Jaakko Eino Kalevi (né en 1984), compositeur et musicien finlandais
 (1917-1996), diplomate finlandais
Jaakko Hämeen-Anttila (né en 1963), chercheur universitaire finlandais
Jaakko Hietaniemi (né en 1915), joueur finlandais de hockey sur glace
Jaakko Hintikka (1929-2015), philosophe et logicien finlandais
 (c. 1550-1597), chef finlandais d'une révolte paysanne
 (né en 1953), chancellier de justice finlandais
Jaakko Kalela (né en 1944), ambassadeur finlandais
 (1941-2016), chef finlandais
Jaakko Kuorikoski (1807-1880), bâtisseur d'église finlandais
Jaakko Kuusisto (né en 1974), violoniste et chef d'orchestre finlandais
 (né en 1947), homme politique finlandais
 (né en 1948), homme politique finlandais
Jaakko Lepola (né en 1990), joueur finlandais de football
 (né en 1955), musicien gospel finlandais
Jaakko Mäntyjärvi (né en 1963), compositeur et traducteur finlandais
 (né en 1976), artiste abstrait finlandais
Jaakko Niemi (né en 1961), biathlète finlandais
 (né en 1980), joueur finlandais de football
Jaakko Ojaniemi (né en 1980), athlète finlandais en décathlon
Jaakko Paatela (1922-1989), architecte finlandais
 (1926-2007), historien finlandais
 (1934-2018), réalisateur et scénariste finlandais
, joueur finlandais de hockey sur glace
 (1924-2006), industriel finlandais
 (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
Jaakko Salovaara (JS16) (né en 1975), musicien finlandais
Jaakko Tähtinen (1904-1970), architecte finlandais
Jaakko Tallus (né en 1981), coureur finlandais en combiné nordique
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1925), général finlandais
 (1923-1982), escrimeur finlandais
 (1958-2013), journaliste et écrivain finlandais
Jaakko Yli-Juonikas (né en 1976), écrivain et traducteur finlandais

Voir aussi

Homonymie de prénom